Rupprecht Fishler, Graf von Treuberg (20 de Fevereiro de 1920 - 24 de Agosto de 1944) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Carreira

Patentes

Patrulhas

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)